

Toponymes 
Il existe plusieurs noms de lieux contenant le terme Sermilik, dont :
 Le , un glacier situé sur l'Île Bylot, dans le territoire du Nunavut, au Canada
 Nordre Sermilik, l'une des sections du fjord d', dans le sud-ouest du Groenland ;
 Sermilik, un fjord situé sur la côte sud-est du Groenland ;
 Sermilik, le nom groenlandais du  situé dans le Parc national du Nord-Est du Groenland ; 
 , un fjord situé sur la côte sud-ouest du Groenland.

Autres 
 La station de recherche de Sermilik localisée sur l'île d'Ammassalik.

Voir aussi 
 Sermiligaaq, village localisé dans la municipalité de Sermersooq près d'Ammassalik.

Références 

Homonymie de toponyme